Choulou kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Choúlou, ort,

Kina 

 Choulou (köping i Kina), Henan, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar